И́ван Баранка (; ) — словацкий хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Комета», выступающего в Чешской экстралиге.

Карьера 
Начал выступать в Словакии за «МХК Дубница-над-Вагом». В 2003 году, во втором раунде драфта, был выбран под 50 номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс» (NHL). Два сезона играл в клубе «Эверет Силвертипс» (WHL), потом три сезона в клубе «Хартфорд Вулф Пэк» (AHL). Провел один матч в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» 21 ноября 2007 года против команды «Тампа Бэй Лайтнинг», в котором заработал своё первое персональное очко, выступив ассистентом гола Колтона Орра.

В 2008 году подписал контракт с московским «Спартаком». Ряд встреч, своего первого сезона в КХЛ, пропустил сначала из-за травмы ключицы, а потом из-за сломанного пальца левой руки. В сезоне 2009/10 установил рекорд для защитников «Спартака» по количеству набранных очков за сезон — 32 (10+22). Рекорд был побит в декабре 2016-го года Мэттом Гилроем. 29 мая 2012 года стало известно, что Иван Баранка будет выступать за уфимский клуб «Салават Юлаев». В обмен, в стан «красно-белых», отправился Якуб Накладал. 16 июля 2013 года «Салават Юлаев» расторг контракт с игроком. 9 августа 2013 года подписал однолетний контракт омским «Авангардом».

Клубная статистика

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2003
 Серебряный призёр чемпионата мира 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ХК «Спартак» (Москва)
 
 Статистика на сайте www.sports.ru
 Статистика на сайте www.eurohockey.net
 Профиль на сайте ХК «Комета»

Хоккейные защитники
Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки ХК «Дубница»
Игроки «Эверетт Силвертипс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Салават Юлаев»‏
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Слован»‏ Братислава
Игроки ХК «Рёгле»‏
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Комета»